Tim (lied), een lied uit 1975 van Wim De Craene
 Tim (film), een film uit 1979 met Mel Gibson in de hoofdrol
 Tim (album), een album uit 2019 van Avicii
 Tim (televisieserie), een Vlaamse televisieserie
 Tim (voornaam), een jongensnaam
 TIMM, een Duitse televisiezender
 Elba de Pádua Lima (1916-1984), een Braziliaans voetballer en voetbalcoach, kortweg Tim genaamd
 Tim (parochie)
 Tim (plaats)

 Taman Ismail Marzuki, een centrum voor kunst en cultuur in Jakarta, Indonesië 
 The Incredible Machine, een computerspel
 Telecom Italia Mobile, de eerste Italiaanse GSM-operator
 TNO Intestinaal Model, een model van de menselijke spijsvertering
 Triosefosfaatisomerase, een enzym

 T.I.M. (film), een Nederlandse familiefilm uit 2014 (The Incredible Machine)
 T.I.M. (band), een Nederlandse rockformatie